Hydrocotyle pulchella är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Brown och Achille Richard. Hydrocotyle pulchella ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
pulchella